Johan Ivar Rasmussen (ur. 18 lipca 1970 r. w Borås) – szwedzki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy zajął 45. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował też w Pucharze Kontynentalnym.

Brał udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, Falun i Thunder Bay, igrzyskach w Lillehammer oraz mistrzostwach świata w lotach w Planic i Tauplitz, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1989/1990: -
sezon 1990/1991: -
sezon 1991/1992: -
sezon 1992/1993: -
sezon 1993/1994: 45
sezon 1994/1995: 59
sezon 1995/1996: 91

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 1994 Lillehammer (NOR) – 41. miejsce (duża skocznia)

Mistrzostwa Świata w lotach 
 Indywidualnie
 1994 Planica (SVN) – 44. miejsce
 1996 Tauplitz (AUT) – 41. miejsce

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 61. miejsce (duża skocznia)
 1993 Falun (SWE) – 34. miejsce (duża skocznia), 31. miejsce (normalna skocznia)
 1995 Thunder Bay (SWE) – 52. miejsce (duża skocznia), 47. miejsce (normalna skocznia)

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1970
Ludzie urodzeni w Borås